Sol Invictus – festività religiosa appartenente alla religione romana
 Sol Invictus – gruppo musicale britannico
 Sol Invictus – album dei Faith No More del 2015

Pagine correlate 
 Festa del Sole